Эта статья о 3-й армии Османской империи, см. также 3-я армия

3-я армия () — воинское формирование армии Османской империи. 3-я армия была сформирована на Балканах. 3-я армия поддержала младотурецкую революцию 1908 года. Энвер-паша и Мустафа Кемаль, служившие в рядах 3-й армии заняли важные посты в стране.

История 
В боевых действиях армия участвовала в северо-восточных районах Османской империи. Первоначально штаб армии находился в Салониках. Однако после вступления Турции в Первую мировую войну, армия была переброшена на Кавказский фронт, а штаб армии переехал в Эрзерум.

После начала боевых действий 3-я армия воевала против русских войск на Кавказе. 3-я армия принимала участие в важнейших операциях войны: Сарыкамышском сражении, битве при Эрзеруме. После окончания войны на Кавказском фронте, 3-я армия воевала против армянских войск. До конца Первой мировой войны армия была задействована в операциях против армян.

Численность 
В 1916 году 3-я армия насчитывала свыше 80 тыс. солдат и офицеров, распределенных по 121 батальону и 78 эскадронам. На вооружении имелось 150 орудий и 77 пулемётов.

Примечания

Литература 
 
 
 Hinterhoff, Eugene (1984). The Campaign in Armenia. Marshall Cavendish Illustrated Encyclopedia of World War I, vol ii. New York: Marshall Cavendish Corporation. pp. 500. ISBN 0-86307-181-3.
 W.E.D. Allen and Paul Muratoff, Caucasian Battlefields, A History of Wars on the Turco-Caucasian Border, 1828—1921, 320. ISBN 0-89839-296-9

Армии Османской империи
Османская империя в Первой мировой войне
Кавказский фронт Первой мировой войны